KTK steht für:
 Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder, siehe Katholische Kindertagesstätten
 Körperkoordinationstest für Kinder, siehe Motodiagnostik
 Kokstrockenkühlanlage
 Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikationssystems
 KTK (Japan), einen japanischen Fernsehsender
 KTK (Fernsehsender), einen kasachischen Fernsehsender

KTK